Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Alexander che ha battuto in finale Tim Mayotte 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Kriek (secondo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 John Sadri (secondo turno)

 Vincent Van Patten (primo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Chris Lewis (primo turno)
 Tim Mayotte (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1982